Powstanie preobrażeńskie w Tracji 1903.

Powstanie w Tracji Adrianopolskiej toczyło się równolegle z ilindeńskim powstaniem w Macedonii. Początek powstania datowany jest na dzień 19 sierpnia 1903 r. w dniu Przemienia Pańskiego, stąd nazwany jest preobrażeńskim. W jego wyniku powstańcy zdobyli dwa porty nad Morzem Czarnym: Wasiliko oraz Achtopol, tworząc na zajętym terenie Republikę Strandżańską. Po kilku tygodniach walk, Turcy stłumili powstanie pacyfikując kilkadziesiąt wiosek i zmuszając do ucieczki z Tracji 15 000 Bułgarów.

Bibliografia 
 Zygmunt Ryniewicz: Leksykon bitew świata, Wyd. Almapress, Warszawa 2004.

Historia Bułgarii 
Bitwy w historii Turcji